Albânia — algo ou alguém relativo à Albânia
Albaneses — o povo albanês
Língua albanesa

Desambiguações de gentílicos